D7, D-7, D07 ou D.VII peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS D7, sous-marin de la Royal Navy ;
 Fokker D.VII, avion militaire néerlandais ;
 LFG Roland D.VII, avion de chasse allemand ;
 Pfalz D.VII, avion de chasse allemand;
 D-7, chenillette blindé soviétique.
 ARA Entre Ríos (D-7), destroyer de classe Buenos Aires de la marine argentine.

Médecine 
 Carcinome in situ d'organes génitaux, autres et non précisés (D07), d'après la classification internationale des maladies,
 Classe ATC D07, sous-groupe thérapeutique de la classification ATC.

Organisations 
 Digital 7, réseau collaboratif intergouvernemental regroupant les pays les plus avancés en matière de numérique.

Sport automobile 
 ATS D7, voiture monoplace de Formule 1.

Transports

Aviation 
 .

Routes 
   dans certains départements, en France ;
  Autoroute tchèque D7 reliant Prague à Chomutov ;
  Route nationale D7 reliant la frontière hongroise à la frontière bosniaque.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres